Остёр (также Востр, ) — река в Черниговской области Украины, левый приток Десны. Является частью Остёрской осушительной системы, будучи её магистральным каналом.

География 

Длина реки — 199 км, площадь водосборного бассейна — 2950 км². Средний расход воды в 27 км от устья составляет около 3,2 м³/сек. В бассейне реки между сёлами Песочное и Патюты расположено наливное водохранилище Калита-Гало с объёмом 3,0 млн м³.

Протекает по Приднепровской низменности. Питание преимущественно снеговое. В среднем течении сооружены шлюзы для подачи воды из Остра в реку Трубеж; ниже по течению — ГЭС. На Остре расположены города Нежин и Остёр, посёлок городского типа Козелец.

Остёр соединяется справа с другим притоком Десны — рекой Вересочь — посредством канала Смолянка.

В пойме реки созданы природоохранные объекты: гидрологический заказник Белое (площадь 304 га) — низинное осоковое болото в поймах рек Остёр и Носовочка, гидрологический заказник Грабовщина (площадь 22 га) — низинное осоковое болото в пойме реки, ботанический заказник Луки — лесной массив на правом берегу, ботанический заказник Орешное (площадь 500 га) — лесной массив на левом берегу,

Притоки 
(указано расстояние до устья)
 Старый Остёр
 Смолянка
 Рудка (119 км)
 Носовочка (127 км)
 Девица (130 км)
 Вьюница (132 км)

Примечания

Литература 
 

Притоки Десны (приток Днепра)
Реки Черниговской области